

Biologie 
 Une sagittaire est une plante, Sagittaria spp., de la famille des alismatacées.
 Messager sagittaire est le nom officiel donné à l'oiseau le plus souvent appelé secrétaire ou serpentaire.
 Les vers sagittaires sont les membres d'un infra-règne animal : les Chaetognatha.
 La famille des Sagittaires est un famille de protozoaires.

Astronomie 
 Le Sagittaire est une constellation du Zodiaque.
 La galaxie naine du Sagittaire est une galaxie satellite de la Voie lactée.
 La Galaxie naine irrégulière du Sagittaire ou SagDIG  est une galaxie irrégulière de notre Groupe local.
 Le Sagittaire est l'un des douze signes astrologiques du zodiaque.

Divers 
 Les Éditions du Sagittaire est une maison d'édition française.
 Saint Sagittaire est un saint martyr des tout premiers siècles de la chrétienté.
 Le Sagittaire est un chasseur de mines de la Marine nationale.

es:Sagitario